The Knife – gruppo musicale svedese
 The Knife – album del gruppo musicale omonimo
 The Knife – album dei Goldfinger
 The Knife – brano musicale dei Genesis
 The Knife – film muto del 1918 diretto da Robert G. Vignola